Sanba bezeichnet:

 Sanba (Peng’an) (三坝乡), Gemeinde im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanba (Shangri-La) (三坝纳西族乡), Nationalitätengemeinde der Naxi in der Stadt Shangri-La in der chinesischen Provinz Yunnan
 Sanba (Yongqiao) (三八街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui